Il pirate metal è un sottogenere della musica heavy metal, caratterizzato dalla sua incorporazione della mitologia pirata nella musica e talvolta nelle esibizioni sul palco. I testi usano spesso gergo piratesco e vari generi musicali, come thrash metal, speed metal, e folk metal, possono essere combinati con canzoni dal suono tradizionale come i canti marinareschi. Gli strumenti folk, come la fisarmonica, possono essere incorporati o emulati con i sintetizzatori. I membri della band spesso si vestono in costume d'epoca durante le esibizioni, e anche i partecipanti ai concerti possono farlo. Il pirate metal viene talvolta definito dai media una scena musicale.

Storia e gruppi importanti 

Il primo esempio di pirate metal apparve nel 1987, quando la band heavy metal tedesca Running Wild pubblicò il loro terzo album, Under Jolly Roger. Secondo Rolf Kasparek, cantante e chitarrista dei Running Wild, il tema pirata dell'album non era previsto. Invece, è cresciuto dalla canzone del titolo dell'album. Alla fine, l'artwork dell'album fu cambiato per corrispondere al titolo, e furono disegnate le decorazioni e i costumi per i futuri concerti. I testi pirateschi divennero anche un modo per trasmettere il messaggio politico della band, dal momento che il loro uso del diavolo come figura simbolica era stato frainteso nel loro primo album Gates to Purgatory. Kasparek iniziò a leggere di pirati e, dopo aver trovato "tutto molto interessante", incorporò i motivi nella loro musica. L'argomento è stato ampliato durante le prove per la quarta uscita, Port Royal, e il loro stile distintivo è stato consolidato.

Sebbene Kasparek fosse più interessato alle vere storie della pirateria nei Caraibi, il pirate metal alla fine sarebbe stato ispirato, in misura maggiore, da stereotipi, da inesattezze inventate[11] o rappresentate nei romanzi e nei film di Hollywood.

Nel 2006, dopo una pausa di due anni, Christopher Bowes e Gavin Harper hanno riformato la loro band, i Battleheart. La Napalm Records li ha firmati per l'etichetta e gli è stato detto di cambiare il loro nome; Bowes e Harper accettarono facilmente e cominciarono a farsi chiamare Alestorm.  

Swashbuckle è un altro gruppo etichettato come pirate metal, noto per la sua immagine pirata e per le sue divertenti esibizioni sul palco.    

The Dread Crew of Oddwood è una band con sede a San Diego che fa folk metal acustico con un tema pirata.

Note 

Pirati
Generi musicali heavy metal